Ernest Prišlič (ur. 30 września 1993) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Zagorje. Drużynowy złoty medalista Mistrzostw Świata Juniorów 2013, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W zawodach FIS Cup zadebiutował w sierpniu 2008, zajmując 30. miejsce w konkursie w Szczyrbskim Jeziorze. 14 stycznia 2012 zajął 3. miejsce w zawodach tego cyklu rozgrywanych w Predazzo. W sezonie 2012/2013 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. W pierwszym konkursie – zaliczanych do Letniego Pucharu Kontynentalnego 2012 zawodach w Klingenthal – zajął 76. miejsce. Pierwsze punkty zdobył 12 stycznia 2013 w Sapporo, zajmując 9. pozycję. Wziął udział w Mistrzostwach Świata Juniorów 2013 w Libercu. W drużynowych zawodach skoków narciarskich zdobył złoty medal.

20 lutego 2016 zajął 3. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain. W kilku innych konkursach tego cyklu w sezonie 2015/2016 również zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce. 16 marca 2016, startując w treningu przedskoczków przed zawodami Pucharu Świata w lotach w Planicy, ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 246 metrów, jest to najdłuższy lot wśród przedskoczków. We wrześniu 2016 dwukrotnie zdobył punkty Letniego Grand Prix w Czajkowskim.

4 grudnia 2016 podczas treningu został potrącony przez samochód i w stanie śpiączki trafił do szpitala w Lublanie, gdzie stwierdzono obrzęk mózgu i złamanie kości piszczelowej. 18 grudnia został wybudzony ze śpiączki. 17 miesięcy po wypadku powrócił do startów – pierwsze skoki oddał w maju 2018 na średniej skoczni w Zagorju ob Savi, a w lipcu 2018 rozpoczął występy w międzynarodowych zawodach, zajmując 26. miejsce w FIS Cupie w Villach.

Zdobywał medale mistrzostw Słowenii w zawodach drużynowych: w konkursie mężczyzn brązowy w 2016, a w rozgrywanych latem konkursach mieszanych złoty w 2015 oraz brązowe w 2012, 2013 i 2016.

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty E. Prišliča na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty E. Prišliča na uniwersjadzie – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2019

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993